Carlos Berlocq era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Kaichi Uchida ha sconfitto Nicolás Álvarez Varona con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6(3).

Teste di serie 

  Thiago Seyboth Wild (quarti di finale) 
  Nicolás Kicker (semifinale)
  Juan Pablo Ficovich (primo turno)
  Matheus Pucinelli de Almeida (ritirato)

  Roberto Cid Subervi (primo turno, ritirato) 
  Orlando Luz (primo turno) 
  Peđa Krstin (primo turno) 
  Kaichi Uchida (campione)

Qualificati 

  José Pereira (primo turno)
  Nicolás Barrientos (primo turno)

  Rafael Matos (secondo turno, ritirato) 
  Luca Castelnuovo (primo turno)

Lucky loser 

  Roy Smith (quarti di finale)

  Federico Zeballos (primo turno)

Wildcard 

  Gabriel Decamps (semifinale)
  Lorenzo Esquici (primo turno)

  Wilson Leite (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Rio Tennis Classic 2021